Vrata mohou být také:
 vrata

geografie
 Karská vrata – novozemský průliv
 Maďarská vrata – část toku řeky Dunaje
 Mokrá Vrata – dočasně používaný, na omylu založený název vesnice Mokrovraty na Dobříšsku
 Olšová Vrata – část Karlových Varů
 Železná vrata – část toku řeky Dunaje
 Vrata (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, část opčiny Fužine

 podobné
 Vráta – hora v Podbeskydské vrchovině

Související články 
 dveře (rozcestník)

Externí odkazy